sjeverni ndebele jezik, ndebele (nguni jezik), isiNdebele, sindebele, ndebele, matabel
južni ndebele jezik, ndebele (sotho jezik), ndzundza, nrebele, transvaalski ndebele